

Persone
 Minelli – cognome italiano
 Minelli, pseudonimo di Luisa Ionela Luca (1988) – cantautrice rumena
 Adriano Minelli (1919-1997) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Alessandro Minelli (1948) – biologo, zoologo e docente italiano
 Antonio Minelli (1798-1883) – tipografo e patriota italiano
 Daniele Minelli (1982) – arbitro di calcio italiano
 Ercole Minelli (1906-...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Laura Laurencich Minelli (1932-2018) – archeologa, scrittrice e antropologa italiana
 Ludwig Minelli (1932) – avvocato e attivista per i diritti umani svizzero
 Manuela Minelli (1961) – scrittrice e giornalista italiana
 Mauro Minelli (1981) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Rubens Minelli (1928) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo ala
 Severino Minelli (1909-1994) – allenatore di calcio e calciatore svizzero, di ruolo difensore
 Stefano Minelli (1994) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Tullio Gaetano Minelli (1848-1904) – politico italiano

Altro
 Minelli Modena – società pallavolistica maschile e femminile italiana, cessata nel 1975
 Palazzo Scaratti-Minelli – storico edificio di Medole, provincia di Mantova